Крстанович — фамилия. Известные носители:

 Крстанович, Здравко (род. 1950) — сербский поэт, прозаик, критик, драматург и журналист.
 Крстанович, Иван (род. 1983) — боснийский футболист.